Personen
 Joseph Achten (1885-?), Belgisch wielrenner 
 Dirk Achten (1956),  Belgisch journalist en ambtenaar
 Irma Achten (1956), Nederlands filmmaker
 Nicolas Achten (1985), Belgisch Zanger

Varia
 Huis van Achten
 Achten, benaming van een roeiboot voor acht personen gebruikt in wedstrijdomschrijving